Strike Back (album), een studioalbum van de Duitse band Steeler
Strike Back (roman), een roman van de auteur Chris Ryan
Strike Back (televisieserie), een tv-serie gebaseerd op deze roman